Элисса:

 Элисса, более известная как Дидона — легендарная основательница и первая царица Карфагена.
 Элисса — ливанская певица, исполнительница песен в жанре world.
 Элисса — первая столица Аморийской (Новой Римской) империи в альтернативно-исторической вселенной «Божественный мир» Бориса Толчинского.